Батальоны безопасности () — военизированные группы греческих коллаборационистов, действовавшие на территории Греции в годы Второй мировой войны, поддерживая германо-итало-болгарские оккупационные силы.
Были созданы 18 июня 1943 года решением правительства Иоанниса Раллиса, после полученного им разрешения от Вермахта. Целью создания «Батальонов» было «сохранение законного порядка» и борьба против Греческого Сопротивления.
В силу того что в некоторых «Батальонах» личный состав носил греческую фустанеллу, коллаборационисты претендовали именовать их именем гвардейских соединений греческой армии «Батальоны эвзонов» (), но в народе они получили презрительное имя германоцолиадес (), то есть «германоэвзоны».
«Батальоны» действовали в оставшиеся месяцы оккупации, в основном на севере Пелопоннеса, на западе Средней Греции и особенно в Этолии и Акарнании, на острове Эвбея и в Афинах.
Сразу после освобождения Греции, коллаборационисты «Батальонов» массово были задействованы британскими войсками в их боях против городских отрядов Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС)  в декабре 1944 года в Афинах.

Предыстория 
С началом тройной, германо-итало-болгарской, оккупации Греции в годы Второй мировой войны, оккупационные власти сочли нужным сохранить, хотя и в меньших числах, греческую жандармерию в провинции и полицию в городах Афины, Пирей, Патры и Керкира, с задачей «соблюдение порядка и преследование коммунистов».
Первое марионеточное правительства квислинга генерала Г. Цолакоглу, в течение двух лет постепенно потеряло контроль над греческой провинцией, где в горных районах стремительно росли партизанские силы.
Поскольку жандармерия не проявляла рвения в преследовании партизан Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС), итальянцы, которые контролировали бόльшую часть территории страны, и, в особенности, болгары, которые объявили свою оккупационную зону территорией Болгарии, ограничили деятельность жандармерии большими городами провинций.
В декабре 1942 года Верховное командование итальянских карабинеров в городе Кардица попыталось привлечь местную жандармерию в операциях против партизан, без согласования с министерством внутренних дел марионеточного правительства.
Чуть позже, германские оккупационные власти отдали жандармские соединения под командование СС, также не согласовав этот вопрос с марионеточным министерством внутренних дел, после чего правительство квислингов решило возродить Гражданскую милицию военного периода 1940—1941.
Так с марта 1943 года, правительство квислингов начало выдавать разрешение на ношение оружия для избранных им лиц, которые, не являясь жандармами, усилили местные подразделения жандармерии в «борьбе против коммунистов и защите жандармских участков от партизан». Эти лица получили имя «жандармы без мандата», сформировали 19 добровольческих отрядов и со временем влились в силы жандармерии.
В любом случае, в период 1941—1943 столкновения жандармерии с партизанами были ограниченными.

Предложение создания «Батальонов безопасности» 

2 декабря 1942 года Г. Цолакоглу подал в отставку и премьером стал его заместитель и министр просвещения, гинеколог К. Логофетопулос.
Немецкие оккупационные власти быстро убедились в том, что Логофетопулос не располагал силами для контроля над создавшейся военно-политической обстановкой и всего лишь через несколько месяцев начали искать ему замену.

В тот же период некоторые отставные офицеры, во главе которых был генерал Теодорос Пангалос были обеспокоены растущей активностью Национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ), в особенности после создание его военного крыла ЭЛАС, считая что они, под предлогом Сопротивления против оккупантов, уже начали вовлекать в свои организации сельское население, и, рассчитывая на получение оружия от англичан, после освобождения станут преобладающей силой

После длительных дискуссий, эти офицеры пришли к заключению, что правительство квислингов само должно получить независимость движений и действий в этом вопросе, чтобы помешать целям коммунистических организаций, которые так или иначе оставались вне закона.

Одновременно они поручили другу Пангалоса, промышленнику Иоаннису Вулпиотису, прозондировать намерения немцев, через бывшего военного атташе посольства Германии в Афинах Кристиана фон Клемма, с которым Вулпиотис поддерживал дружественные связи.
Получив соответствующую информацию, фон Клемм передал её командующему СС в Греции. Получив положительный ответ, фон Клемм по цепочке донёс её до Пангалоса, который заручившись согласием и других отставных офицеров, поспешил проинформировать об этом Иоанниса Раллиса, убедив последнего принять пост премьер-министра. При этом Пангалос заявил, что сам он не пригоден для этого поста, в силу установленной им в предвоенные годы диктатуры, за которую он был оклеветан.
С одной стороны, выбор Раллиса был обусловлен тем, что он, как старый политик сторонник Венизелоса имел влияние как в столице, где он баллотировался, так и в провинции и, следовательно, его призывы о недопустимости сотрудничества граждан с компартией Греции были бы более результативными. С другой стороны было «странным», что немцы, почти сразу, согласились с кандидатурой Раллиса и вероятно этому способствовали не только фон Клемм, но и другие факторы и организации.

Создание Батальонов 

Создание вооружённой силы, целью которой должно было стать «сохранение законного порядка и борьба против коммунистов ЭЛАС», было тем условием которое выставил Иоаннис Раллис, в начале 1943 года, после отставки своего предшественника К. Логофетόпулоса, чтобы принять пост премьер-министра марионеточного правительства.
Создание такой силы поддержали с самого начала инициаторы этого предложения Стилианос Гонатас и Т. Пангалос. Первоначально они пропагандировали, что «Батальоны» создавались дабы помешать в будущем возвращению короля Георга в Грецию.
Другими значительными лицами, которые оказывали влияние на Раллиса в тот период были министр Тавуларис и промышленник И. Вулпиотис.
Со своей стороны, немцы осознавали как политический междоусобный характер создаваемых соединений, так и то, что эти соединения знали лучше них местность и лиц принимавших участие в Сопротивлении. Но главное, эти соединения могли облегчить их задачу, без участия немецких сил.
Марк Мазаузер (Mark Mazower), в своей книге «В Греции Гитлера», именует первоначальными задачами создаваемых «Батальонов безопасности» «соблюдение порядка, в случае коммунистических действий», а также препятствие возвращению короля.
Вторая задача, в ходе событий, была оставлена, к тому же она вероятно была просто уловкой, чтобы убедить вступить в «Батальоны» офицеров сторонников Э.Венизелоса, отправленных в отставку ещё с 1936 года режимом генерала И. Метаксаса.
Со своей стороны, все кто приняли участие в создании и командовании «Батальонов» утверждают, что они сделали это чтобы защитить население от деятельности ЭАМ.
Набор в «Батальоны» официально начался в июне 1943 года.
Число добровольцев в «Батальоны» первоначально было минимальным. Был сформирован только один батальон, ядром которого стали эвзоны, продолжавшие и в оккупацию нести караул у Памятника неизвестному солдату в Афинах.
До осени 1943 года существование «Батальона» оставалось формальным, отчасти и потому, что немцы и итальянцы колебались дать «Батальону» оружие.

После капитуляции Италии в сентябре 1943 года, для немцев на территории Греции возникла двойная проблема. С одной стороны итальянское оружие попало в руки организаций Сопротивления и в основном ЭЛАС, результатом чего стала эскалация Сопротивления. С другой стороны итальянские войска уже не были союзными и зону их ответственности должна была занять немецкая армия. Также, после поражений в Африке и Италии, Греция стала уязвимой для возможной высадки союзников, включая бой за «Крепость Имитоса».
Позорной обязанностью «Батальонов» была охрана трупов, повешенных немцами, с тем чтобы их не забирали родственники и для устрашения населения.

Как «Батальоны безопасности», так и батальоны Пападонгонаса, принимали участие в немецких карательных операциях против партизан. В январе 1944 года батальон Вреттакоса принял участие в карательной «Операции Дрозд».

В феврале 1944 года батальоны приняли участие в карательных операциях в Ахайе, в марте того же года в Лаконии и Мессинии, совершив ряд зверств по отношению к гражданскому населению.
В апреле операции и зверства повторились в Ахее и Элиде.
«Батальоны» участвовали и в летних операциях 1944 года на Пелопоннесе, и местный «Батальон» принял участие вместе с немцами в охране евреев города Патры, перед их отправкой в Освенцим.
«Батальоны», собирая информацию для немцев, также приняли участие в подготовке «операции Калаврита», которая закончилась резнёй жителей городка.
На острове Эвбея местный «Батальон» прославился своей недисциплинированностью и насилием, занимаясь также вымогательством и спекуляциями на чёрном рынке.

На счету «Батальонов безопасности» также многочисленные расстрелы, произведенные в ответ на убийства партизанами немецких военных. 15 марта 1944 года коллаборационисты из «Батальонов» расстреляли в Патрах, под немецким контролем, 200 коммунистов. Также в марте, «Батальон» города Каламата расстрелял 40 человек.
25 апреля, и независимо от последующего расстрела 200 Первомайцев немцами, полковник Пападонгонас расстрелял 110 человек, в отместку за убийство партизанами ЭЛАС немецкого генерала Кренца, которого Пападонгонас очень уважал.
Одновременно 31 июля «Батальон» города Агринион повесил в Каливиа 60 пленных ЭЛАС и арестованных членов ЭАМ. С другой стороны немецкие оккупационные власти производили расстрелы в отместку за убийство членов «Батальонов», также как они делали это за убийство своих солдат.
В мае 1944 года немцы объявили весь Пелопоннес военной зоной, запретили передвижения и установили повсеместно комендантский час. Контроль за соблюдением этих мер приняли на себя «Батальоны безопасности».

Отношения Батальонов с оккупационными армиями 
«Батальоны» тесно сотрудничали с немецкими оккупационными силами,
как боевые единицы в операциях, так и как отряды охраны пленных, отряды поддержки и «отряды смерти».
Их сотрудничество, в докладах самих немцев, характеризуется исключительно хорошим. Они принимали участие в празднованиях по случаю дня рождения Гитлера, а также в праздновании 25 марта, которое организовывали немцы.
После попытки убийства Гитлера 20 июля 1944 года, Пападонгонас послал ему поздравительную телеграмму, по случаю его спасения. На телеграмму ответил руководитель СС Генрих Гиммлер.
Он поблагодарил его от имени фюрера, обещая дополнительное снабжение для «Батальонов».
Формирование этих «Батальонов» стало также объектом немецкой пропаганды. Коллаборационисты «Батальонов» были представлены Министерством пропаганды в Берлине как «крепкие парни на стороне Вермахта»

Одной из последних акций произведенных немцами при их эвакуации из Пелопоннеса, была передача «Батальонам» складов с боеприпасами и оружием, для продолжения борьбы против коммунистов. Командующий «Батальонами», Плидзанопулос, заявлял, поскольку близилось Освобождение, что немцы должны были покинуть Грецию без проблем, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.
«Батальоны безопасности» прикрывали отход немцев, впечатляя Шиману своей верой и боевым духом. В Патрах одним из условий выдвинутых командиром тамошнего «Батальона» Куркулакосом, с тем чтобы сдаться, было позволить немцам уйти беспрепятственно

«Батальоны» были осуждены как предательские заявлением эмиграционного правительства в Каире в январе 1944 года, и совместным заявление организаций Сопротивления ΕΚΚΑ, ЭДЕС и ЭАМ в феврале того же года.
В Казертском соглашении, подписанном перед освобождением Греции, «Батальоны» были охарактеризованы как вражеские органы.

Освобождение 
После постепенного ухода немецких войск из Греции, «Батальоны» были осаждены силами ЭЛАС в городах Нафплион, Агринион, Триполи, Коринф и Патры и сдались. Пленные были переданы прибывшим впоследствии под предлогом гуманитарной Операции «Манна» британским войскам.
Командир добровольческих жандармских батальонов, Д. Пападонгонас, был осаждён в Триполи силами Ариса Велухиотиса в конце сентября 1944 года. Первоначально он отразил атаку ЭЛАС и терроризировал город, но в конечном итоге сдался 1 октября британскому соединению при посредничестве политика П. Канеллопулоса и под гарантии английских офицеров.
Он и его люди были переведены на остров Спеце, а оттуда в Афины.

Батальон городка Мелигалас вместе с остававшимися в живых коллаборационистами города Каламата был уничтожен соединениями ЭЛАС в ходе трёхдневного Боя за Мелигала (13-15 сентября), после которого последовали расстрелы наиболее скомпрометировавших себя коллаборационистов.
Расстрелы коллаборационистов были произведены также в городах Гаргалиани и Пиргос.
Батальон города Патры, под командованием Куркулакоса, оставил город и под охраной англичан был заключён в лагерь при аэродроме в Араксос
«Батальон» города Агринион сдался частям ЭЛАС 14 сентября, после трёхдневного сопротивления.
В Афинах «Батальоны» были разоружены городскими отрядами ЭЛАС и были заключены в лагерь в Гуди под охрану англичан.

Коллаборационисты Македонии собрались в пограничном городе Килкис и были окружены силами ЭЛАС.
Последовал один из самых жестоких боёв ЭЛАС против коллаборационистов, в котором погибли 128 бойцов ЭЛАС и (по разным оценкам) до 1500 коллаборационистов. После занятия города силами ЭЛАС, последовали расстрелы наиболее скомпрометировавших себя коллаборационистов.

В декабрьских боях 1944 года 
Коллаборационисты «Батальонов» были собраны в казармах района Гуди в Афинах и находились под британским контролем.
Поведение англичан по отношению к бывшим коллаборационстам стало «раздражать» греков. Даже через месяц, ни один сотрудник оккупантов не был осуждён и многие вели себя вызывающе.
Решение англичан выплатить задержанное жалованье составу учреждённых немцами «Батальонов безопасности» вызвало возмущение бойцов ЭЛАС.
Генерал Трасивулос Цакалотос, командир 3-ей Горной бригады, писал «они были нужны как противники ЭАМ».
Коллаборационисты со всей Греции начали собираться в Афинах под защиту англичан.
В отличие от массовых актов возмездия во Франции и Италии против сотрудников оккупантов, которые через несколько часов после Освобождения превратились в кровавую баню с 9.000 и 12.000-20.000 убитых соответственно, в Афинах ЭЛАС дал приказ не допустить актов насилия и самосуда.
После начала боёв в декабре 1944 года англичане и правительство Г. Папандреу без колебаний вооружили и бросили в бой против городских отрядов ЭЛАС коллаборационтстов «Батальонов безопасности».
Много позже, заместитель военного министра, Леонидас Спаис, писал: «Это было решение англичан и моё. Я не оправдываю свои действия, но другого выхода не было. Наши военные силы были исчерпаны. В нашем распоряжении было 27 тысяч человек „батальонов безопасности“. Мы использовали 12 тысяч, наименее скомпрометированных.

Последующие годы 
Многие из коллаборационистов узаконенные своим участием в декабрьских боях на стороне англичан и правительства Г. Пападреу были зачислены в созданные после оккупации „Батальоны Национальной Гвардии“ и отличились в актах насилия и мести против левых.
Следуя логике их участия в гражданской войне (1946—1949) на стороне королевских войск, многие из приговорённых коллаборационистов были амнистированы, некоторые из них продолжили свою карьеру в королевской правительственной армии.
Пападонгонас, убитый в ходе декабрьских боёв 1944 года, посмертно был повышен в звании на основании оккупационного законодательства, однако после последовавших протестов его повышение было отменено как „ошибка“
Инициатор создания Батальонов, Иоаннис Раллис, хотя и был оправдан на суде коллаборационистов за создание «Батальонов», также как Пангалос, был признан виновным в государственной измене и умер в 1946 году в тюрьме.
Несмотря на то, что бывшие члены «Батальонов безопасности» оказались на стороне победителей Гражданской войны, они никогда не сумели завоевать симпатии или хотя бы нейтральное отношение среди греков. Даже сейчас созвучные греческие слова «тагматасфалитис» ( — член Батальонов безопасности) или «тагматалитис» ( — хулиган из батальонов) в народной культуре являются бесчестьем, синонимом предательства и коллаборционизма.
Лишь для неонацистской Золотой Зари члены «Батальонов безопасности» являются патриотами и героями.

Литература 
 Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόμοι Γ (ISBN 960-600-526-7) και Δ (ISBN 960-600-527-5), Πατάκης, Αθήνα 2005.
 Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, 1941—1944, τομ. 8: Κατοχικές αρχές, Τάγματα Ασφαλείας, Εγκληματικές ενέργειες των Βουλγάρων, Αθήνα 1998
 Δουατζής Γιάννης, Οι Ταγματασφαλίτες, Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1983
 Κέδρος Ανδρέας, Ελληνική Αντίσταση 1940-44, Θεμέλιο 1993.
 Κωστόπουλος Τάσος, Η αυτολογοκριμένη μνήμη: τα τάγματα ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη, Φιλίστωρ 2005.
 Μάγερ Χέρμαν, Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα: τα αιματηρά ίχνη της 117ης μεραρχίας καταδρομών στη Σερβία και την Ελλάδα, Εστία 2004.
 Μαρκ Μαζάουερ, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993.
 Seckendorf Martin, Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό, Ντοκουμέντα από τα γερμανικά αρχεία, Θεμέλιο, Αθήνα 1991.

Ссылки 

Греческий коллаборационизм
1943 год в Греции
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году